Ле́онхардт () — немецкая фамилия и имя. Вариант более распространенного имени Леонхард (), образовано от древневерхненемецких слов — le(w)o, что означает «лев», и harti — «твёрдый, смелый, мужественный».

Известные носители 
 Леонхардт, Густав (1928—2012) — нидерландский клавесинист, органист, дирижёр, видный представитель музыкального аутентизма
 Леонхардт, Каролин (род. 1984) — немецкая гребчиха-байдарочница.

Литература 
 

Немецкие мужские имена